Makoto Shishio es uno de los personajes del manga y anime Rurouni Kenshin, siendo reconocido como uno de los principales antagonistas que aparecieron. Nació el 7 de agosto de 1846 y murió el 25 de mayo de 1876 en la batalla contra Kenshin.

Biografía del personaje 

Después de trabajar como destajador  para Ishin Shishi, el nuevo gobierno de Meiji intentó matar a Shishio rociándolo con aceite y quemándolo vivo.  Sin embargo, Shishio logra sobrevivir y recluta un ejército liderado por Juppongatana para vengarse y acabar con Japón.  Con los miembros del gobierno temiendo su muerte, reclutan tanto a Kenshin como al ex Shinsengumi Saito Hajime para derrotar a sus fuerzas.

Anime 
Además del manga, Shishio ha aparecido en la adaptación al anime de la serie, juegos y dos películas de acción en vivo.  También es el protagonista de la precuela del manga Rurouni Kenshin: Master of Flame, que muestra los orígenes de Juppongatana.
Watsuki se inspiró en Shinsengumi Serizawa Kamoin para crear el personaje, mientras que los personajes de SNK de los juegos de lucha Samurai Shodown sirvieron como la principal influencia para su diseño.  Watsuki pretendía retratar a Shishio como un antagonista despiadado e inclemente , convirtiéndolo en "malvado" debido a sus acciones.  En el anime japonés, Masanori Ikeda da voz al personaje con varios miembros asumiendo el papel en múltiples adaptaciones en inglés.  Tatsuya Fujiwara lo interpretó en las películas de acción real.

Recepción 
La recepción crítica del personaje de Shishio ha sido positiva debido a sus rasgos de villano y los poderes que demuestra en todo el arco de Kioto.  Debido a que Shishio es tan poderoso, los escritores estaban divididos en cuanto a que su caída fue una evasión, pero aun así lo apreciaron por la forma en que afecta a otros personajes.  La actuación de Fujiwara fue objeto de elogios.

Referencias 

Personajes de Rurouni Kenshin
Sicarios ficticios
Personajes ficticios basados en personas reales
Asesinos en masa ficticios